Ojciec Święty – według większości chrześcijan określenie Boga Ojca, jednej z Trzech Osób Boskich (według antytrynitaryzmu określenie Boga)
 Ojciec Święty – tytuł, którym katolicy określają i zwracają się do papieża, głowy Kościoła katolickiego i państwa Watykan.